Гильермо Кало (при рождении Карл Вильгельм Кало; 26 октября 1871 — 14 апреля 1941) — мексиканский фотограф немецкого происхождения. Он фотографически задокументировал важные архитектурные работы, церкви, улицы, достопримечательности, а также промышленность и компании в Мексике в начале XX века; из-за этого его работа имеет не только художественную ценность, но и историческую и документальную значимость. Отец художницы Фриды Кало.

Ранние годы и образование 
Кало родился в Пфорцхайме, Великом княжестве Баденском, Германской империи (ныне в Баден-Вюртемберге, Германия), в семье ювелира Якоба Генриха Кало и Генриетты Кауфманн. Его дочь Фрида Кало утверждала, что он был венгерско-еврейского происхождения. В книге 2005 года Габи Франгер и Райнера Хюле прослеживается генеалогия Кало, и в ней говорится, что «несмотря на легенду, распространяемую Фридой, Гильермо не имел еврейских венгерских корней, но был рожден лютеранскими родителями, которые происходили из семей, проживающих во Франкфурте и Пфорцхайме.».

Он учился в университете Нюрнберга. Его отец оплатил ему поездку в Мексику в 1891 году, так как он не ладил со своей мачехой. В Мексике Вильгельм принял испанский эквивалент своего имени «Гильермо». В июле 1894 года он запросил мексиканское гражданство.

Карьера 

Самая ранняя известная фоторабота Кало относится к 1897 году. Его первый проект с министром финансов Хосе Ивом Лимантуром был осуществлён в 1900 году.

Кало обычно использовал большие стеклянные фотопластины размером от 8х10 до 11х14 дюймов.

В 1901 году он создал фотостудию, работая на El Mundo Ilustrado и Semanario Ilustrado . Правительство поручило ему сделать архитектурные фотографии, ставшие, вероятно, его лучшими произведениями. Он также фотографировал церкви с другими фотографами для шеститомного обзора в 1920-х годах.

Личная жизнь 
Кало женился на Марии Кардене в августе 1893 года. В ту ночь, когда она умерла, родив третьего ребёнка, он попросил Антонио Кальдерона руку его дочери Матильды. После свадьбы Кало отослал своих дочерей от первого брака в монастырь.

Кало и Кальдерон стали родителями художниц Фриды Кало и Кристины Кало. Фрида однажды сказала, что в детстве она иногда присутствовала при эпилептических припадках отца и оказывала ему помощь.

Гильермо Кало умер 14 апреля 1941 года в районе Койоакан города Мехико.

В популярной культуре 
Роль Гильермо Кало исполнил Роджер Рис в фильме 2002 года «Фрида» .

См. также 
 Порфириат
 Casa Azul, семейный дом, теперь известный как музей Фриды Кало

Примечания 

 Coronel Rivera, Juan. et al. Guillermo Kahlo fotógrafo 1872—1941. Vida y obra. CNCA / INBA. México 1993.

Литература 
 Casanova, Rosa. «Guillermo Kahlo: luz, piedra y rostro». Colección mayor. Bellas Artes'. Published, 2013.

Ссылки 
 Con especialidad en arquitectura … от Института исследований в области эстетики (на испанском)

Иммигрировавшие в Мексику из Германии
Страницы с непроверенными переводами
Порфириат
Фрида Кало